Józef Olędzki (1733–1803) – biskup sufragan kijowski
 Józef Olędzki (1894–1941) – major Wojska Polskiego